Het Deense curlingteam vertegenwoordigt Denemarken in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Denemarken nam in 1978 voor het eerst deel aan een groot internationaal toernooi, en dit tijdens het Europees kampioenschap in Schotland. De eerste interland ooit werd van het gastland verloren met 10-6. Denemarken ontwikkelde zich al vrij snel tot een stabiele Europese subtopper. Sedert 1978 heeft Denemarken aan elke editie van het Europees kampioenschap deelgenomen. Twee keer werd het land Europees kampioen: in 1994 en in 2022.

Denemarken kwalificeerde zich tot nu toe voor elke editie van het wereldkampioenschap, met uitzondering van die van 1993. In 1982 kroonden de Denen zich tot wereldkampioen. Het is tot op heden de enige titel die Denemarken op wereldvlak in de wacht kon slepen. In 1998 en 2007 haalde het land wel de finale, maar deze ging telkens verloren. Op de Olympische Winterspelen was Denemarken tot op heden telkens present. Tijdens de eerste editie, in 1998, haalde Denemarken meteen de finale, die het verloor van Canada. Deze prestatie konden de Denen sedertdien niet meer evenaren of verbeteren.

Denemarken op de Olympische Spelen

Denemarken op het wereldkampioenschap

Denemarken op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling